Alexandre da Silva (Campinas, 1974. március 21. –), becenevén Chiquinho, brazil labdarúgó-középpályás.

Jegyzetek

További információk 
 Chiquinho a worldfootball.net oldalon

1974-ben született személyek
Brazil labdarúgók
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
A Rot-Weiß Oberhausen labdarúgói
A Neuchâtel Xamax labdarúgói
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek